O’Conor ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert O’Conor (1896–1960), US-amerikanischer Politiker
 Hugh O’Conor (* 1975), irischer Schauspieler
 John O’Conor (* 1947), irischer Pianist und Klavierpädagoge
 Roderic O’Conor (1860–1940), irischer Maler

Siehe auch:
 O’Connor (Begriffsklärung)